Soubise kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Soubise, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Lac de Soubise – en sjö